

Adícora, une des neuf paroisses civiles de la municipalité de Falcón dans l'État de Falcón ;
 Adícora, une station balnéaire et capitale de la paroisse civile d'Adícora, dans la municipalité de Falcón dans l'État de Falcón.